|-
| (62501) 2000 SP229||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62502) 2000 SZ229||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 62503 Томкейв (Tomcave)||||30 вересня 2000||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (62504) 2000 SZ233||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62505) 2000 SF234||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62506) 2000 SJ234||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62507) 2000 SL235||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62508) 2000 SV235||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62509) 2000 SH237||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62510) 2000 SW237||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62511) 2000 SU239||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62512) 2000 SF241||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62513) 2000 SL241||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62514) 2000 SX241||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62515) 2000 SX242||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62516) 2000 SN243||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62517) 2000 SY244||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62518) 2000 SM245||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62519) 2000 SX246||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62520) 2000 SV247||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62521) 2000 SW247||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62522) 2000 SL248||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62523) 2000 SW249||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62524) 2000 SL250||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62525) 2000 SD251||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62526) 2000 SS251||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62527) 2000 SV251||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62528) 2000 SG252||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62529) 2000 SA253||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62530) 2000 SU253||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62531) 2000 SH254||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62532) 2000 ST254||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62533) 2000 SN255||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62534) 2000 SR255||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62535) 2000 SU257||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62536) 2000 SZ257||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62537) 2000 SG258||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62538) 2000 SS258||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62539) 2000 SR259||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62540) 2000 SX259||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62541) 2000 SY259||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62542) 2000 SO260||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62543) 2000 SW260||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62544) 2000 SD261||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62545) 2000 ST261||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62546) 2000 SV261||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62547) 2000 SW261||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62548) 2000 SB262||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62549) 2000 SZ262||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62550) 2000 SM263||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62551) 2000 SP263||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62552) 2000 SL264||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62553) 2000 SQ264||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62554) 2000 SR264||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62555) 2000 SE265||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62556) 2000 SB266||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62557) 2000 SP267||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62558) 2000 SD268||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62559) 2000 SP268||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62560) 2000 SZ268||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62561) 2000 SF269||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62562) 2000 SR269||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62563) 2000 SS270||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62564) 2000 SJ271||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62565) 2000 SU272||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62566) 2000 SA274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62567) 2000 SJ274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62568) 2000 SM274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62569) 2000 SR274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62570) 2000 SX274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62571) 2000 SY274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62572) 2000 SC276||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62573) 2000 SR276||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62574) 2000 SF277||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62575) 2000 SL278||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62576) 2000 ST278||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62577) 2000 SU279||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62578) 2000 SA280||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62579) 2000 SA281||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62580) 2000 SD281||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62581) 2000 SL282||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62582) 2000 SO289||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62583) 2000 SJ293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62584) 2000 SP293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62585) 2000 SR293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62586) 2000 SN297||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62587) 2000 ST299||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62588) 2000 SE301||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62589) 2000 SA302||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62590) 2000 SB303||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62591) 2000 ST303||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62592) 2000 SA304||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62593) 2000 SD305||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62594) 2000 SX305||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62595) 2000 SW306||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62596) 2000 SL309||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62597) 2000 SB311||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62598) 2000 SW313||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62599) 2000 SA318||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62600) 2000 SG318||||29 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

62500